Rajd Finlandii był 8. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 28–30 lipca, jego bazą było miasto Jyväskylä. Rajd był także 5. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC) oraz 4. rundą Mistrzostw Świata Samochodów Produkcyjnych (PWRC).

Rajd wygrał Sébastien Loeb, było to jego 4. zwycięstwo w sezonie oraz 66. w karierze. Była to jego druga wygrana w tym rajdzie, przez co został pierwszym kierowcą spoza Finlandii, który wygrał ten rajd więcej niż raz. Loeb wygrał pomimo zagrywek taktycznych swoich rywali, które spowodowały, że Francuz przez wszystkie dni rajdu musiał oczyszczać trasę z luźnego kurzu. Drugie miejsce zajął Jari-Matti Latvala, trzecie Sébastien Ogier, a czwarte Mikko Hirvonen.

W kategorii SWRC drugie zwycięstwo odniósł Juho Hänninen, natomiast w PWRC wygrał Hayden Paddon, dla którego była to trzecia wygrana z rzędu.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 8 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Finlandia
2011 w Finlandii
Sport w Jyväskylä